Großlager steht für:
 großes Bauwerk zur Lagerhaltung von Wirtschaftsgütern, siehe auch Logistikimmobilie
 großes Bauwerk zur Lagerhaltung von Kulturgütern, siehe auch Zentraldepot
 großflächiges Areal zur Lagerhaltung von Mineralölprodukten, siehe auch Tank (Behälter)
 großes Lager (Maschinenelement) für z. B. Windkraftanlagen oder Großkranzapfen, siehe auch Wälzlagerschäden
 großes Lager (Camp) für Menschen